Египетский музей:
 Египетский музей, он же Каирский
 Египетский музей и собрание папирусов, музей в Берлине
 Египетский музей (Бонн)
 Египетский музей (Ватикан)
 Египетский музей (Турин)
 Египетский музей Лейпцигского университета
 Большой Египетский музей, музей в Гизе
 Египетский музей, неофициальное название Красноярского краеведческого музея